Nentersahusen néven a következő települések léteznek:
Nentershausen (Hessen) – település Hessenben
Nentershausen (Westerwald) – település Rajna-vidék-Pfalzban